Crassispira albinodata är en snäckart som först beskrevs av Reeve 1843.  Crassispira albinodata ingår i släktet Crassispira och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
albinodata